F54, F 54 oder F-54 steht für:
 F54 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 HMS Hardy (F54), britische Fregatte der Blackwood-Klasse
 F-54 (Nato-Code), Dieselkraftstoff entsprechend EN 590

F54